Gifford ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Gifford (* 1946), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Cassidy Gifford (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Gifford, 5. Baron Gifford (1899–1961), britischer Soldat und Adeliger
 Charles L. Gifford (1871–1947), US-amerikanischer Politiker
 Edgar Gifford, 4. Baron Gifford (1857–1937), britischer Adeliger
 Edric Gifford, 3. Baron Gifford (1849–1911), britischer Soldat und Kolonialbeamter
 Frances Gifford (1920–1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Frank Gifford (1930–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Sportmoderator
 Gene Gifford (1908–1970), US-amerikanischer Gitarrist und Arrangeur
 Gilbert Gifford (1560–1590), englischer Doppelagent
 Josh Gifford (1941–2012), britischer Jockey und Rennpferdtrainer
 Kathie Lee Gifford (* 1953), US-amerikanische Fernsehmoderatorin, Sängerin und Autorin
 Oscar S. Gifford (1842–1913), US-amerikanischer Politiker

 Richard Gifford (1725–1807), englischer Geistlicher und Dichter
 Rufus Gifford (* 1974), US-amerikanischer Diplomat
 Sanford Robinson Gifford (1823–1880), US-amerikanischer Maler
 Thomas Gifford (1937–2000), US-amerikanischer Schriftsteller
 Walter Sherman Gifford (1885–1966), US-amerikanischer Manager und Botschafter
 William Gifford (1756–1826), englischer Dichter und Übersetzer

Gifford ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Gifford (Arkansas)
 Gifford (Florida)
 Gifford (Idaho)
 Gifford (Illinois)
 Gifford (Indiana)
 Gifford (Iowa)
 Gifford (Kentucky)
 Gifford (Louisiana)
 Gifford (Missouri)
 Gifford (New York)
 Gifford (Pennsylvania)
 Gifford (South Carolina)
 Gifford (Washington)
 Gifford Township (Hot Spring County, Arkansas)

im Vereinigten Königreich:
 Gifford (East Lothian)

Siehe auch:
 Gifford Lectures, Vorlesungsreihen an schottischen Universitäten
 Gifford Peaks, Gipfel und Berggrate in der Antarktis
 Gabrielle Giffords (* 1970), US-amerikanische Politikerin